Tau Ceti peut désigner :
 Tau Ceti, une des étoiles les plus proches, dans la constellation de la Baleine ;
 Tau Ceti, jeu vidéo.